Wu Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wusong Jiang, vattendrag, 
 Wu Jiang (vattendrag i Kina, lat 29,72, long 107,40), 
 Jinhua Jiang, vattendrag, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar